Шатовје може да се односи на:

 Шатовје (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Шатовје (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Шатовје (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Шатовје ле Фосе, насељено место у Француској, у департману Ду